Das Benson & Hedges Masters 2002 war ein Snooker-Einladungsturnier der Saison 2001/02, das vom 3. bis 10. Februar 2002 im Wembley Conference Centre in London ausgetragen wurde.
Es war die 28. Austragung des Masters.

Paul Hunter konnte seinen Titel erfolgreich verteidigen. Er besiegt im Finale Mark Williams mit 10:9.

In der Wildcardrunde besiegte der Vorjahresfinalist Fergal O’Brien Steve Davis mit 6:5.
Im zweiten Spiel der Wildcardrunde siegte Benson & Hedges Championship-Sieger Ryan Day gegen Dave Harold mit 6:3.

Preisgeld

Finalrunde

Einzelnachweise 

2002
Snookerveranstaltung 2002
Billardturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Brent